HIF1A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 14-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 826 амінокислот, а молекулярна маса — 92 670.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів, фосфопротеїнів. Є основним фактором, індукованим гіпоксією.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з ДНК. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Транскрипційні фактори
Гіпоксія